У́льссон () — шведське прізвище.

Відомі носії 
 Анна Ульссон
 Анна Ульссон — шведська веслувальниця
 Анна Ульссон — шведська лижниця
 Гольмфрід Ульссон — шведський біатлоніст, олімпійський медаліст
 Гуннар Ульссон
 Гуннар Ульссон — шведський актор і режисер.
 Гуннар Ульссон — шведський футболіст, учасник чемпіонату світу 1934.
 Гуннар Ульссон — шведський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Крістіан Ульссон — шведський легкоатлет, олімпійський чемпіон
 Мартін Ульссон — шведський футболіст
 Матс Ульссон — шведський гандболіст, олімпійський медаліст
 Стаффан Ульссон — шведський гандболіст, олімпійський медаліст
 Юган Ульссон — шведський лижник, олімпійський чемпіон, чемпіон світу.
 Юнас Ульссон
 Юнас Ульссон (*1970) — шведський футболіст
 Юнас Ульссон (*1983) — шведський футболіст
 Юнас Ульссон — шведський хокеїст
 Ян Ульссон
 Ян Ульссон (*1944) — шведський футболіст
 Ян Ульссон (*1942) — шведський футболіст

Див. також 
 Олсон